Preambule, inleidende tekst op de bepalingen van een verdrag, contract of wet.
 Preambule (novelle), novelle van de schrijver Willem Frederik Hermans